Taekwondo na Letniej Uniwersjadzie 2017 – zawody w taekwondo rozegrane w dniach 20–26 sierpnia na letniej uniwersjady w Tajpej. W Taoyuan Arena wystąpiło 563 zawodników w 23 konkurencjach.

Medaliści 
 Mężczyźni

 Kobiety

 Konkurencje mieszane

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 

Dyscypliny rozgrywane podczas Letniej Uniwersjady 2017
2017